

Estados Unidos 
 Avon (Alabama) — cidade de Alabama
 Avon (Colorado) — cidade no estado de Colorado
 Avon (Dacota do Sul) — cidade no estado de Dakota do Sul
 Avon (Illinois) — vila no estado de Illinois
 Avon (Indiana) — cidade no estado de Indiana
 Avon (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota
 Avon (Montana) —  região no estado de Montana
 Avon (Ohio), — cidade no estado de Ohio
 Avon (Pensilvânia) — região no estado de Pensilvânia
 Avon (Utah) — região no estado de Utah

França 
 Avon (Sena e Marne) — localidade no departamento de Sena e Marne

No Reino Unido 
 Avon (Inglaterra) — antigo condado de Inglaterra criado em 1974 e abolido em 1996

Marcas 
 Avon Products
 Avon Rubber

 Rio Avon

Desambiguações de topônimos